Мария Фёдорова:
 Фёдорова, Мария Алексеевна (1859—1934) — русская художница-пейзажистка.
 Фёдорова, Мария Владиславовна (род. 1952) — советский и российский художник, график, художник по костюмам, искусствовед. 
 Фёдорова, Мария Матвеевна (1876—1908) — российская террористка, член боевой организации эсеров, последняя женщина, казнённая в Российской империи.
 Фёдорова, Мария Митрофановна (1918—2004) — работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Фёдорова, Мария Николаевна (1920—1968) — советский кинорежиссёр.